TKO se poate referi la:
 Total Knock Out
 TKO (cântec), cântec din albumul lui Justin Timberlake, The 20/20 Experience - 2 of 2
 TKO (Babylon 5), un episod Babylon 5

Vezi și
 KO (Knockout)